Кремен:

 Кремен — село в Болгарии. Находится в Благоевградской области, входит в общину Банско.
 Кремен — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Кирково.